Руска (, ) — итальянская и немецкая фамилия. Известные носители:
 Руска, Алессандро (Александр Иеронимович; 1806 — 1861) — российский архитектор.
 Руска, Арианна (род. 1981) — итальянская гимнастка.
 Руска, Джеронимо (1763 — после 1827) — российский архитектор, младший сын Джованни Джеронимо Руска.
 Руска, Франческо (1759 — 1819) — российский архитектор. 
 
 Руска, Жан Батист Доминик (1759—1814) — французский военачальник, дивизионный генерал неаполитанской службы.
 Руска, Луиджи (Алоизий Иванович; 1762—1822) — российский архитектор, представитель классицизма.
 Руска, Франческо Мария (Франц Иванович; 1784—1856) — российский архитектор, сын Джованни Мария Руска.
 Руска, Джованни Лука (Иван Францевич; 1785—1853), российский архитектор, работал в Рязани, Москве, Пятигорске.
 Руска, Эрнст Август (1906—1988) — немецкий физик, создатель электронного микроскопа, лауреат Нобелевской премии по физике (1986).

Примечания